Симон Монтегю ( или ) — имя ряда представителей рода Монтегю:

 Симон де Монтегю (ок. 1259 — 1315) — английский аристократ, 1-й барон Монтегю с 1299.
 Симон де Монтегю (1304 — 20 июня 1345) — епископ Вустера с 1333, епископ Или с 1337, сын Уильяма де Монтегю, 2-го барона Монтегю.